Варе́ц () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 75 км на південь від Ліможа, 26 км на захід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 896 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2237,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Варец на сайті французького Національного інституту географії
 Варец на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Варец на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез